Facundo Escobar (30 de mayo de 1987, Barranqueras, Provincia de Chaco, Argentina) es un futbolista profesional argentino que se desempeña en la posición de Defensor en Don Orione Atletic Club.

Trayectoria 
Se inició en Don Orione Atletic Club. Debutando con 14 años en la primera división siendo capitán desde los 15 y gran caudillo de la cantera. 
Años más tarde, pasó a Chaco For Ever donde debutó en el Torneo Argentino B. 
Se fue a préstamo al Club Atlético Sarmiento como refuerzo para el Torneo del Interior. En Cuartos de final al perder con el Club Deportivo Jorge Gibson Brown de Posadas, partido que fue suspendido por desmanes de los jugadores y aficionados a Sarmiento. Para acceder a dicha instancia, Sarmiento superó eliminaciones directas contra Vélez Sarsfield (Resistencia) y Ferroviario (Corrientes) así como también una fase de grupos. Tras los desmanes, el gobernador del Chaco y presidente del club, Jorge Capitanich solicitó la suspensión del cuerpo técnico entero y de casi la totalidad de los jugadores que participaron en los desmanes, más allá de no haber participado en la gresca. Volvió a Don Orione, club donde se confesó fanático para disputar el Torneo Federativo donde se consagra campeón. Siendo emblema dentro y fuera de la cancha
Ya comenzado el 2013,por diferencias con la dirigencia, de índole de carencia de valores por parte de la dirigencia, actitud de la pseuda comisión directiva rechazada por todos los hinchas portuarios, debió buscar horizontes nuevos, Resistencia Central es su nuevo equipo y se consagra Campeón del Torneo del Interior ascendiendo así al Torneo Argentino "B" y también logrando una liga local el oficial 2015. más tarde llegando a semifinales en 3 oportunidades para lograr el ascenso al federal A. una cayendo derrotado frente a Libertad de Concordia, la siguiente con Central Norte de Salta y la última y reciente con San Martín de Formosa.

Clubes

Palmarés

Torneos nacionales 

Futbolistas de la provincia de Chaco
Resistencianos